Gunzweiler ist der Name folgender Orte:

 Gunzweiler, deutscher Name von Guntzviller, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Gunzweiler (Wüstung), Wüstung im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz